Lonnie est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Lonnie Brooks (1933-2017), chanteur et guitariste américain de blues
Lonnie Chisenhall (né en 1988), joueur américain de baseball
 (1920-1982), nouvelliste et dramaturge américain
 (né en 1937), joueur américain de football canadien
 (1932-2011), joueur américain de basket-ball
Lonnie Donegan (1931-2002), chanteur banjoïste et guitariste écossais
 (né en 1979), joueur américain de football américain
Lonnie Franklin (1952-2020), tueur en série américain
 (1949-1993), évangéliste américain
 (1918-2013), joueur américain de baseball
 (née en 1965), chanteuse et compositrice américaine
, photographe et professeur américain
 (né en 1937), homme politique américain dans le Nevada
 (né en 1959), artiste américain et personnalité télévisuelle
 (1940-1985), trompettiste de jazz américain
 (né en 1950), artiste et musicien américain

 (né en 1948), chanteur et compositeur américain
 (1936-2019), activiste des droits civique américain
 (né en 1972), chanteur danois
 (1932-2004), professeur américain de religion
 (né en 1946), pasteur américain
 (né en 1940), chanteur australien
 (né en 1968), joueur canadien de hockey sur glace
 (1943-2014), joueur américain de basket-ball
Lonnie Rashid Lynn, Jr. (né en 1972), rappeur et acteur américain
Lonnie Mack (1941-2016), chanteur country américain
 (né en 1967), joueur américain de baseball
, chanteur et compositeur américain
 (né en 1968), joueur américain de football américain
 (1944-1978), catcheur professionnel américain
 (1920-1956), militaire et aviateur américain
, membre américain des Black Panther
 (né en 1940), homme politique américain dans le Kentucky
 (1953-2021), golfeur professionnel américain
 (né en 1946), artiste et aviateur américain
 (né en 1970), joueur américain de football américain
, musicien et compositeur américain
 (1952-2021), joueur américain de football américain
 (1928-2017), homme d'affaires américain
 (1955-1998), musicien blues américain
Lonnie Plaxico (né en 1960), contrebassiste et bassiste américain
 (né en 1963), chroniqueur météo américain
 (né en 1949), homme politique américain dans l'Indiana
 (né en 1978), acteur et écrivain américain
 (né en 1941), joueur américain de football américain
Lonnie Shelton (1955-2018), joueur américain de basket-ball
 (1944-2019), compositeur et producteur américain

 (1879-1904), joueur australien de rugby
 (né en 1978), musicien et compositeur canadien
Lonnie Thompson (né en 1948), paléoclimatologie américain
 (1937-1995), professeur américain de physique
Lonnie Walker IV (né en 1998), joueur américain de basket-ball
 (1909-1976), joueur américain de baseball
 (né en 1942), joueur américain de football américain
 (1945-2012), joueur américain de football américain
 (né en 1963), joueur américain de football américain
Lonnie Youngblood (né en 1941), saxophoniste américain

Voir aussi

Homonymie de prénom